Maier steht für:

 Maier – dort auch zu Namensträgern
 Carl Maier & Cie, deutsches Familienunternehmen der Elektronikbranche 
 Otto-Maier-Verlag, heute Ravensburger AG

Maier heißen folgende geographischen Objekte:

 Maier (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Maier (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Maier am Berg (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Maier am Berg (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Maier am Hof, Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Maier am Holz, Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Maier (Gemeinde Pfarrwerfen), Ortschaft von Pfarrwerfen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg

 Maieru, deutsch Maier, Gemeinde in Siebenbürgen, Rumänien

Siehe auch:
 Herkules Maier
 Mair, Mayer, Mayr, Majer, Meier (Begriffsklärung), Meyer (Begriffsklärung), Meir, Meyr